Okręty US Navy o nazwie USS "Ingersoll", pochodzącej od członków rodziny Ingersoll:
 Pierwszy "Ingersoll" (DD-652) był niszczycielem typu Fletcher, który został zwodowany w 1942 i skreślony w 1970.
 Drugi "Ingersoll" (DD-990) był niszczycielem typu Spruance, który został zwodowany w 1979 i skreślony w 1998.
Ingersoll